Dioxippe () ist in der griechischen Mythologie:

 Dioxippe (Tochter des Helios) oder des Klymenos, Schwester des Phaethon
 Dioxippe (Tochter des Danaos), Braut des Aigyptos
 Dioxippe (Amazone)
 Dioxippe (Gattin des Agenor), Mutter des Sipylos
 Dioxippe, ein Hund des Aktaion